Budow ist 
 der deutsche Name des polnischen Ortes Budowo in der Woiwodschaft Pommern (Budow, Kreis Stolp/Pommern)

Budow ist der Familienname folgender Personen:

 Clémence Budow (1908–1995), deutsche Rundfunkpionierin und Politikerin

Siehe auch:
 Budo (Begriffsklärung)